Live at Leeds (festival), een muziekfestival in Engeland
 Live at Leeds (album van John Martyn), een livealbum van de Engelse singer-songwriter John Martyn
 Live at Leeds (album van Moodswings), een livealbum van het duo Moodswings
 Live at Leeds (album van The Rolling Stones), een livealbum van de Engelse rock-'n-rollband The Rolling Stones
 Live at Leeds (album van The Who), een livealbum van de Engelse rockband The Who

Zie ook 
 Live from Leeds, een live-dvd van de Engelse folkzangeres Kate Rusby